Bocainensi – abitanti di Bocaina (Piauí)
Bocainensi – abitanti di Bocaina (San Paolo)
Bocainensi – abitanti di Bocaina de Minas
Bocainensi – abitanti di Bocaina do Sul